MMD kan avse:
 MMD – ett politiskt parti i Zambia, bildat 1990, se Movement for Multiparty Democracy
 MMD – en typ av domstolar i Sverige, se Mark- och miljödomstolar